Альби́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбини, Антон Антонович (ок 1780—1830) — русский придворный врач.
 Альбини, Аугусто (1830—1909) — итальянский государственный деятель и военачальник.
 Альбини, Джованни Баттиста (1812—1876) — итальянский флотоводец, вице-адмирал.
 Альбини, Иоганн Георг (1624—1679) — немецкий поэт и богослов.
 Альбини, Микеле Джузеппе (1780—1859) — сардинский флотоводец и государственный деятель.
 Альбини, Стив (род. 1962) — американский вокалист, композитор, гитарист, продюсер, звукорежиссёр и музыкальный журналист.
 Альбини, Франко (1905—1977) — итальянский архитектор.
 Альбини, Франц Иосиф (1748—1816) — немецкий политик.

См. также 
 Вильгельм де Альбини (или Уильям д’Обиньи I) — нормандский рыцарь, вероятный участник нормандского завоевания Англии, основатель английских дворянских родов д’Обиньи.
 Найджел де Альбини (известный также как Найджел д’Обиньи; ум. 1129) — англо-нормандский аристократ и землевладелец, родоначальник рода Моубрей.